Enric III d'Anglaterra (1207 - 1272), fill i successor de Joan sense Terra com a rei d'Anglaterra (1216-72) 
 Enric III el Lleó (1129 - 1195), membre de la casa de Welf, duc de Saxònia i de Baviera
 Enric III de Caríntia (973-1024), cinquè emperador del Sacre Imperi de la dinastia otoniana (1014 -1024)
 Enric III de Carniola (~1265 - 1335), membre de la dinastia dels Meinardins, comte de Tirol o Gorízia-Tirol, duc de Caríntia i Carniola, i rei de Bohèmia (1306 i 1307-1310)
 Enric III de Castella (1379 - 1406), rei de Castella i Lleó (1390-1406)
 Enric III d'Empúries (1588 - 1640), virrei de Catalunya
 Enric III de França (1551 - 1589) rei de França (1574-1589) i l'últim de la Dinastia Valois 
 Enric III de Gueldre (? - 1285, Theux?), príncep-bisbe de Lieja de 1247 a 1274
 Enric III de Lovaina (? - Tournai, 1095), comte de Lovaina i Brussel·les de 1078 a 1095
 Enric III del Sacre Imperi Romanogermànic, (1017 – 1056), anomenat el Negre o el Pietós, emperador del Sacre Imperi de la dinastia Sàlica
 Enric III de Xampanya (~1244 - 1274), rei de Navarra i comte de Xampanya (1270-1274)
 Enric III o Enric el Blanc, duc de Breslau